Les Musiciens de Brême est un conte des frères Grimm. Il a inspiré les œuvres suivantes :
 Les Musiciens de Brême, film allemand de Rainer Geis (1959) ;
 Les Musiciens de Brême, film soviétique de 1969 ;
 Les Musiciens de Brême, film allemand de Rainer Geis (1997).